A 2008-as cseh nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 12. futama. A versenyt Brnóban rendezték augusztus 17-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2008